Island Urban Music est une sous-division du label Island Records créée en 2007 par L.A. Reid. Jermaine Dupri en est actuellement le président.

Comme son nom l'indique, tous les artistes signés sur ce label sont à vocation « urbaine », donc hip-hop, soul et R'n'B. Actuellement dix artistes sont sous contrat. Le premier album sorti sur ce label est Baby Makin' Project du groupe Jagged Edge en .

Liste des artistes d'Island Urban Music
 9th Ward
 DJ Felli Fel
 Git Fresh (anciennement Deep Side)
 Hot Dollar
 Jagged Edge
 Jermaine Dupri
 Johntà Austin
 Dondria
 Razah
 Rocko

Notes

Voir aussi
 So So Def Recordings
 Island Records

Lien externe
 Site d'Island Urban Music

Label de hip-hop
Label discographique ayant son siège au Royaume-Uni